Kenoza – pojęcie w teologii chrześcijańskiej 
 Kenoza Jordan & Evermann,1896 – synonim rodzaju ryb Esox